Tatarak (właściwie Tatarakowce) – rząd roślin zielnych
 Tatarak – polskie jezioro

Tytuły dzieł
 Tatarak – opowiadanie Jarosława Iwaszkiewicza
 Tatarak – polski film Andrzeja Szafińskiego z 1965 roku
 Tatarak – polski film Andrzeja Wajdy z 2009 roku.